AFOB steht für:
 American Foundation for Overseas Blind, vormaliger Name von Helen Keller International, der 1915 von Helen Keller gegründeten internationalen Hilfsorganisation
 Asian Federation of Biotechnology, asiatischer Verband von nationalen Biotechnologie-Vereinigungen, Forschungsinstituten und Biotech-Unternehmen
 Adult Fan of Bricks (dt. „erwachsener Fan von (Lego-kompatiblen) Steinen“), siehe Adult Fan of Lego #AFOB
 Archaeological Fieldwork Opportunities Bulletin, Mitteilungen des Archaeological Institute of America
 The Acoustic Festival of Britain, britisches Musikfestival

Abkürzung